Сє Шувей та Барбора Стрицова виграли турнір у 2019-му, коли він проводився востаннє перед пандемією., але Стрицова завершила тенісну кар'єру в травні 2021.. Сє утворила пару з  Елісе Мертенс, яка поступилася в півфіналі Унс Джабір та Еллен Перес.

Виграли турнір Маріє Боузкова та Луціє Градецька, здолавши в фіналі Джабір і Перес з рахунком 6–4, 2–6, [10–8]. Для Боузкової це перший титул WTA.

Сіяні пари

Сітка

Посилання

Зовнішні посилання 
 Основна сітка 
 
 WTA website 

Birmingham Classicandnbsp;- Doubles
Doubles